Der San Luis Potosí Challenger 2014 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 19. April 2014 in San Luis Potosí stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 12. und 13. April 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Dean O’Brien
 César Ramírez
 Chris Letcher
 Mauricio Echazú

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Evan King

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in San Luis Potosí